Kreuzträger bezeichnet:

 Kreuzträger (Amt), Amt eines Ministranten in der katholischen Liturgie, siehe Kruziferar
 Kreuzträger (Skulptur), Freifigur des kreuztragenden Christus in der Region Franken, siehe Kreuzschlepper